De Basketball Cup 2022/23 is de 55e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Donar was de titelverdediger, zij verloren echter in de halve finale van de latere kampioen Zorg en Zekerheid Leiden. Leiden won voor de vierde keer de titel door Landstede Hammers met 72–70 te verslaan.

Wedstrijdschema

Finale

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2022
Basketbal in 2023